

Rasa psów 
 Biały owczarek szwajcarski
 Owczarek australijski (typ amerykański)
 Owczarek australijski – Kelpie
 Owczarek belgijski
 Owczarek belgijski Groenendael
 Owczarek belgijski Malinois
 Owczarek bułgarski
 Owczarek francuski Beauceron
 Owczarek francuski Briard
 Owczarek kataloński
 Owczarek kaukaski
 Owczarek niemiecki
 Owczarek południoworosyjski Jużak
 Owczarek staroangielski Bobtail
 Owczarek szetlandzki
 Owczarek szkocki długowłosy
 Owczarek środkowoazjatycki
 Polski owczarek nizinny
 Polski owczarek podhalański

Nazwisko 
 Andrzej Owczarek – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec.
 Andrzej Owczarek (malarz) – polski malarz, reżyser i scenograf.
 Bogusław Owczarek – polski jeździec, olimpijczyk z Atlanty 1996.
 Czesław Owczarek – polski piłkarz, trener piłkarski.
 Ewa Śliwa-Owczarek – polska malarka, scenografka, projektantka wnętrz i pedagog.
 Janusz Owczarek – polski działacz państwowy i partyjny w okresie PRL.
 Konrad Owczarek – polski lekkoatleta specjalizujący się w skoku wzwyż.
 Krzysztof Owczarek – generał brygady WP.
 Maciej Owczarek – polski menedżer.
 Mariusz Owczarek – polski dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy.
 Przemysław Owczarek – polski poeta i antropolog kultury.
 Sebastian Owczarek – polski hokeista.
 Stanisław Owczarek (zm. 2006), duchowny
 Stanisław Owczarek (1952-2006), prawnik
 Tomasz Owczarek – polski piłkarz.
 Wojciech Owczarek (biskup) – polski biskup rzymskokatolicki.
 Wojciech Owczarek (perkusista) – polski perkusista rockowego zespołu Ira.
 Zofia Owczarek-Jagodzińska – polska działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej i OB PPS.

Inne 
 Owczarek – skałka w Rudawach Janowickich
 Owczarek – polski trójmiarowy taniec ludowy oraz pieśń taneczna

Zobacz też 
 owczarki